

Religione 
 Papa – vescovo di Roma e massima autorità della Chiesa cattolica 
 Papa – patriarca d'Alessandria d'Egitto e primate della Chiesa ortodossa copta
Papa - patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Papa nero - appellativo non ufficiale con cui è chiamato il Preposito generale della Compagnia di Gesù
 Papa – nella mitologia delle isole Cook, dea della terra
 Papa vuduista – titoli di alcuni sacerdoti della religione vudù del Benin

Cinema 
 Papa – film del 2004 diretto da Vladimir Maškov

Geografia 
 Papa – isola disabitata delle Shetland, in Scozia, Regno Unito
 Pápa – cittadina dell'ovest dell'Ungheria
 Papa – formazione rocciosa dell'isola d'Elba

Persone 
 Achille Papa (1863-1917) – generale italiano
 Alfonso Papa (1970) – politico italiano
 Benigno Luigi Papa (1935) – arcivescovo cattolico italiano
 Emiliano Papa (1982) – calciatore argentino
 Emilio Raffaele Papa (1931) – storico, docente e avvocato italiano
 Enriko Papa (1993) – calciatore albanese
 Francesco Papa (1895–...) – calciatore italiano, fratello di Nicola e Venerino
 Gaspare Papa (1915-1994) – politico italiano
 Gennaro Papa (1925) – avvocato italiano
 Jun Papa (1945-2005) – cestista filippino
 Marco Papa (1958-1999) – pilota motociclistico italiano
 Nicola Papa (1897-1975) – allenatore di calcio e calciatore italiano, fratello di Francesco e Venerino
 Tom Papa (1968) – attore, comico e doppiatore statunitense
 Tommaso Papa (1907-1983) – presbitero, storico e poeta italiano
 Valeria Papa (1989) – pallavolista italiana
 Venerino Papa (1898-158) – calciatore italiano, fratello di Francesco e Nicola

Altro 
 Classe Papa – nome in codice NATO del sottomarino sovietico K 222, unico esemplare costruito del progetto 661 Anchar
 Il Papa – carta dei tarocchi rappresentante il papa cattolico
 Il papa – romanzo di Giorgio Saviane
 Papa – codice della lettera P nell'alfabeto fonetico radiotelegrafico

Pagine correlate
 Papà (disambigua)

Altri progetti